Preusmjeri Nacrt:Miroslav Skoko